Rafael Pereira da Silva – calciatore brasiliano nato nel 1980
 Rafael Pereira da Silva – calciatore brasiliano nato nel 1990